Division IV i fotboll 1975 var 1975 års säsong av Division IV. Serien bestod av 36 serier med 12-14 lag i vardera serie. Seriesegrarna uppflyttades till division III 1976. De två* sämst placerade lagen i respektive serie nedlfyttades till division V nästkommande säsong. *I Norrbotten Södra (3), Ångermanland (4), Dalarna (3), Värmland (4), Södermanland (4) och Småland Sydöstra (3) nedflyttades fler lag.

Serier

Norrbotten norra

Norrbotten södra

Västerbotten norra

Västerbotten södra

Ångermanland

Jämtland/Härjedalen

Medelpad/Jämtland/Härjedalen

Hälsingland

Gästrikland

Dalarna

N1: IFK Ludvika sammanslogs efter säsongen med Ludvika FFI till Ludvika FK.

Uppland

N1: Tobo IF sammanslogs efter säsongen med Örbyhus IF till Tobo/Örbyhus FF.

Uppland-Stockholm

N1: Matchen mellan Råsunda IS och Rotebro IS avbröts vid ställningen 2-1 p.g.a. ett dödsfall på planen. Omspelet slutade 0-1.

Stockholm norra

N1: Högdalens AIS och Stureby SK sammanslogs efter säsongen till Högdalens AIS/Stureby SK.

Stockholm södra

Värmland

Närke

Västmanland

Södermanland

N1: Namnändrades 1976 till Södertälje FC.

Östergötland östra

Östergötland västra

Småland nordvästra

Småland nordöstra

Småland sydvästra

Småland sydöstra

Västergötland norra

Västergötland västra

Västergötland södra

Bohuslän-Dalsland

Göteborg A

Göteborg B

Halland

Blekinge

Skåne nordöstra

Skåne nordvästra

N1: Skörpinge GIF och Ängelholms IF sammanslogs efter säsongen i Ängelholms FF.

Skåne Mellersta

Skåne södra

Källor

Fotboll i Sverige 1975
Fotbollssäsongen 1975